Klepacz – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Prilep
Klepacz – popularna nazwa fałszywej miedzianej monety drobnej

Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Klepacz – polski wokalista, autor tekstów i piosenek
 Apolonia Klepacz – polska polityk, senator
 Maciej Klepacz – polski funkcjonariusz służb specjalnych
 Michał Klepacz – rzymskokatolicki biskup
 Rafał Klepacz – polski działacz harcerski
 Stanisław Klepacz – polski wojskowy, oficer WP i AK
 Witold Klepacz – polski polityk, samorządowiec, inżynier budownictwa, poseł na Sejm
 Władysław Klepacz – polski informatyk, dziennikarz i popularyzator techniki

Zobacz też 
 Klepacze